Juarros peut désigner :

Patronyme 

 Loren Juarros (1966-), footballeur espagnol.

Toponyme 

 Cerratón de Juarros, commune d'Espagne ;
 Ibeas de Juarros, municipio de la comarca de l'Arlanzón ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 Juarros de Riomoros, commune d'Espagne ;
 Juarros de Voltoya, commune d'Espagne ;
 San Adrián de Juarros, commune d'Espagne.
Patronyme hispanique